Blok steht für:

 Blok (Zeitschrift), tschechische Kulturzeitschrift (Brno 1946–1949)
 Blok (Vereinigung), polnische Künstlergruppe (gegründet 1924)
 (2540) Blok, Asteroid

Namensbestandteil:

 Blok Juliji Tymoschenko, liberales Parteienbündnis, Ukraine
 Blok Lytwyna, Parteienbündnis, Ukraine
 Blok P, ehemaliges Wohngebäude, Grönland
 Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem, politische Organisation, Polen (ab 1928)
 Vlaams Blok, Regionalpartei im Landesteil Flandern, Belgien

Blok ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Alexandrowitsch Blok (1880–1921), russischer Dichter der Moderne
 Anneke Blok (* 1960), niederländische Schauspielerin
 Anthony Johannes Blok (1868–1934), niederländischer Strafrechtler
 Anton Blok (* 1935), niederländischer Kulturanthropologe
 Dawid Semjonowitsch Blok (1888–1948), russisch-sowjetischer Dirigent und Komponist
 Dieuwertje Blok (* 1957), niederländische Moderatorin und Schauspielerin
 Ger Blok (1939–2016), niederländischer Fußballtrainer 
 Hetty Blok (1920–2012), niederländische Schauspielerin und Sängerin
 Irina Blok, Designerin, Erfinderin des Google Android-Logos
 Peter Blok (* 1960), niederländischer Schauspieler
 Petrus Johannes Blok (1855–1929), niederländischer Historiker
 Stef Blok (* 1964), niederländischer Politiker
 Vincent Blok (* 1970), niederländischer Philosoph und Hochschullehrer

Siehe auch:

 Block (Begriffsklärung)
 Blog (Weblog)
 Bloch (Begriffsklärung)
 Blook